Malacca peut désigner :
 Malacca, une ville de Malaisie ;
 Malacca, un État de Malaisie ;
 l'ancien sultanat de Malacca, en Asie du Sud-Est ;
 le détroit de Malacca ;
 la péninsule de Malacca.

Voir aussi

 Siège de Malacca (1606)